Москва-Товарная — часть названия нескольких грузовых железнодорожных станций в Москве:

 Москва-Товарная (неофиц. Москва-Товарная-Октябрьская) — станция Октябрьской железной дороги на Ленинградском направлении
 Москва-Товарная-Курская — станция Московской железной дороги на Курском направлении
 Москва-Товарная-Павелецкая — станция Московской железной дороги на Павелецком направлении
 Москва-Товарная-Рязанская — станция Московской железной дороги на Казанском/Рязанском направлении
 Москва-Товарная-Смоленская — станция Московской железной дороги на Смоленском направлении

 Москва-Товарная-Балтийская — бывшая станция, ныне часть станции Москва-Рижская
 Москва-Товарная-Бутырская — бывшая станция, ныне часть станции Москва-Бутырская
 Москва-Товарная-Горьковская — бывшая станция, на которой находился Нижегородский вокзал
 Москва-Товарная-Киевская — бывшая станция, ныне товарный парк станции Москва-Пасс.-Киевская
 Москва-Товарная-Ржевская — бывшая станция, ныне часть станции Москва-Рижская
 Москва-Товарная-Ярославская — бывшая станция Московской железной дороги, ныне Ярославский парк станции Лосиноостровская

См. также 
 Москва-Пассажирская (значения)
 Москва-Сортировочная (значения)
 Москва-Бутырская (неофиц. Москва-Савёловская)
 Москва-Рижская
 Москва-Каланчёвская (Москва-Техническая-Курская)
 Москва-Станколит
 Москва II-Митьково
 Москва III
 Москва-Южный Порт
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы